Sneti Nikola je ime več otočkov v Jadranskem morju:

 Sveti Nikola, otoček pri Poreču (Hrvaška)
 Sveti Nikola, otoček pri Budvi (Črna Gora)
Sveti Nikole, mesto in občina v Severni Makedonijai, središče ravnice Ovče Pole